Первая Федеральная Лига Югославии 1963/1964 () — 35-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1963/1964
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1963 году
Спорт в Югославии в 1964 году